Arabische Republik steht für:
 Arabische Republik Ägypten
 Arabische Islamische Republik (offiziell Libysch-Tunesische Union; 1974 geplante Vereinigung von Libyen und Tunesien)
 Arabische Republik Syrien
 Demokratische Arabische Republik Sahara
 Jemenitische Arabische Republik

Siehe auch:
 Vereinigte Arabische Republik (Begriffsklärung)
 Föderation Arabischer Republiken 
 Bund Arabischer Republiken